Turcos seljúcidas — tribo turca originalmente nómada que se fixou no Uzbequistão

Império Seljúcida — estado turco-persa muçulmano que existiu entre 1037 e 1094 e deu origem ao Sultanato de Rum na Anatólia

Sultanato de Rum — império seljúcida que governou a maior parte da Anatólia entre os séculos XI e XIV

Desambiguações de história